Гомичи има више значења:

 Гомичи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гомичи, Аројо Ондо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гомичи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику